JV eller jv kan syfta på:

 JV –  Joint Venture - ett samarbete där företag går samman i ett gemensamt aktiebolag, se samriskföretag
 jv – ISO 639-1-språkkoden för javanesiska